Die Liste der Mannschaftskader der Ekstraliga (Schach) 2017 enthält alle Spieler, die für die polnische Ekstraliga im Schach 2017 gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die teilnehmenden Mannschaften durften neben sechs Stammspielern (dabei musste an Brett 6 eine Frau aufgestellt werden) beliebig viele Ersatzspieler melden. Während Akademia Szachowa Future Processing Gliwice  acht Spieler meldete, umfassten die Kader von WASKO HETMAN Katowice und KSz Polonia Votum Wrocław  je 15 Spieler. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während	Akademia Szachowa Future Processing Gliwice und TS Wisła Kraków mit je sieben eingesetzten Spielern auskamen, spielten bei WKSz Kopernik Wrocław und Sz.S.O.N. "Zagłębie" Dąbrowa Górnicza je elf Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 84 Spieler zum Einsatz, von denen 34 keinen Wettkampf versäumten; von diesen spielte ein Spieler jedoch nur acht Runden, da seine Mannschaft einen Wettkampf kampflos verlor.

Punktbeste Spieler waren Bartosz und Monika Soćko (beide WASKO HETMAN Katowice) mit je 8 Punkten aus 9 Partien. 7 Punkte aus 9 Partien erreichte Jolanta Zawadzka (VOTUM SA POLONIA Wrocław). Mit Michał Krasenkow (KSz Stilon Gorzów Wielkopolski), Karina Szczepkowska-Horowska (WKSz Kopernik Wrocław), Stanisław Zawadzki (KSz MIEDŹ Legnica), Krzysztof Bulski (WASKO HETMAN Katowice) und Kamil Nowak (KSz Polonia Votum Wrocław) erreichten fünf Spieler 100 %, von diesen spielte Krasenkow sechs Partien, Szczepkowska-Horowska drei, Zawadzki, Bulski und Nowak je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer; bei Frauen ist sowohl die Position in der Frauen-Rangliste (mit vorangestelltem "W") als auch eingeklammert die offizielle Ranglistennummer angegeben
 Titel: FIDE-Titel zu Turnierbeginn (Stand: Mai 2017); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Turnierbeginn (Stand: Mai 2017), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß FIDE-Elo-Liste vom Mai 2017; CZE = Tschechische Republik, GRE = Griechenland, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

WASKO HETMAN Katowice

KSz STILON Gorzów Wielkopolski

VOTUM SA POLONIA Wrocław

TS Wisła Kraków

Akademia Szachowa Gliwice

KSz MIEDŹ Legnica

WKSz Kopernik Wrocław

UKS Hetman Częstochowa

Sz.S.O.N. "Zagłębie" Dąbrowa Górnicza

KSz Silesia JAS-FBG Racibórz

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung. Dies gilt auch für den kampflos entschiedenen Wettkampf zwischen Gliwice und Kopernik Wrocław.

Weblinks 
 Meldungen und Ergebnisse bei chessarbiter.com (englisch)
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)

Ekstraliga (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 2017
Ekstraliga Schach 2017